Mästerkatten eller Mästerkatten i stövlar kan syfta på:

 Mästerkatten i stövlar (bok av Ludwig Tieck) – en bok av Ludwig Tieck från 1799
 Mästerkatten (film) – en amerikansk datoranimerad film från 2011
 Mästerkatten i stövlar (film) – en svensk komedifilm från 1918
 Mästerkatten i stövlar (film 1969) – en animerad film av den japanske regissören Kimio Yabuki
 Mästerkatten i stövlar (folksaga) – en folksaga
 Mästerkatten i stövlar (novell av Patrick Rambaud) – en berättelse, originaltitel Le chat botté av Patrick Rambaud
 Mästerkatten i stövlar (opera) – en kort sagoopera för barn i tre akter (fyra tablåer) med musik av César Cui komponerad 1913
 Mästerkatten i stöflarne (roman) – en roman och pjäs av Palle Rosenkrantz
 Mästerkatten i stövlar (sagoopera) – opera av Staffan Björklund från 1995
 Mästerkatten i stövlar (sagospel) – ett sagospel av Lennart Hellsing